Тепезала има више значења:

 Општина Тепезала (Агваскалијентес), општина у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Тепезала (Тепезала, Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Тепезала (Уизилак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Тепезала (Елоксочитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тепезала (Тетела де Окампо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тепезала (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тепезала (Тевипанго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тепезала (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тепезала (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику